Richard Gordon – amerykański polityk
 Richard Gordon (1921-2017) – brytyjski lekarz i pisarz
 Richard Gordon (1929–2017) – amerykański astronauta